Torce kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Torcé, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Torcé-en-Vallée, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Torcé-Viviers-en-Charnie, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire,